Björn Forsberg eller liknande namn kan syfta på:

 Björn Forsberg (född 1942), sångare, skådespelare och regissör
 Björn Forsberg (författare) (född 1967), statsvetare, författare och miljödebattör